Фёдор Карин:
 Карин, Фёдор Григорьевич  (ум. 1800) — русский писатель и переводчик. 
 Карин, Фёдор Яковлевич (1896—1937) — советский разведчик-нелегал.